Павел Гиль:
 Гиль, Павел (род. 1976) — польский футбольный судья.
 Гиль, Павел Евстафьевич (1937—2005) — советский машинист экскаватора, Герой Социалистического Труда (1981).